Pomnik Integracja I w Słubicach
 Pomnik Integracja II w Bielanach Wrocławskich